Hipólito steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe  Hippolytos (Vorname) #Bekannte Namensträger
 Mário (Mário Hipólito; * 1985), angolanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hippolytos
 Ippolito